Пасо Илама има више значења:

 Пасо Илама (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Илама (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Илама (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику